

Особи 

 Черник Олена Михайлівна — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що трагічно загинула під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Черник Федір (нар. 1894, Якимчиці — пом. 18 листопада 1918, біля станції Мотовилівка) — вояк УСС, сотник Січових Стрільців.
 Черник Єлисей Діонисович (1818—1871) — військовий архітектор Кубанської області, академік Імператорської Академії мистецтв.
 Черник Іван Діонисович (1811—1874) — російський архітектор, академік і професор Імператорської Академії мистецтв. Генерал-майор, таємний радник.

Топоніми

Села:
 Черник — Закарпатська область, Мукачівський район
 Черник — Івано-Франківська область, Надвірнянський район
Водоспад:
 Черник (Черницький водоспад) — водоспад в Українських Карпатах.
 Черник — ботанічна пам'ятка природи, Івано-Франківська область.

Черник — село, Силістринська область

Черник — село, Нітранський край, округ Нове Замки